

Astronomia
 84 Klio – asteroide

Automobili
 Renault Clio – autovettura prodotta dalla Renault

Fisica
 CLIO – Cryogenic Laser Interferometer Observatory, prototipo di rivelatore di onde gravitazionali.

Geografia
Stati Uniti d'America
 Clio – città della Contea di Barbour, Alabama
 Clio – città della Contea di Plumas, California
 Clio – città della Contea di Marlboro, Carolina del Sud
 Clio – città della Contea di Wayne, Iowa
 Clio – città della Contea di Genesee, Michigan

Mitologia 
 Clio – musa della storia nella mitologia greca

Navi militari 
  – torpediniera della Regia Marina e successivamente corvetta della Marina Militare italiana

Onomastica
 Clio – nome proprio di persona femminile italiano

Televisione
 Clio Make Up, trasmissione televisiva curata da Clio Zammatteo